Красильников Геннадий Иванович (6.10.1925 — 23.09.1943) — участник Великой Отечественной войны, стрелок 6-й стрелковой роты 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса 60-й армии Центрального фронта, гвардии красноармеец, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родился 6 октября 1925 года в городе Щегловск (ныне Кемерово), окончил 8 классов, работал слесарем на заводе «Карболит».

В Красную Армию призван в феврале 1943 году, учился в Кемеровском военном пехотном училище. Ввиду сложного положения на фронте в августе 1943 года курсантов без присвоения звания направили в действующую армию. 4 сентября 1943 года красноармеец Красильников стал стрелком 6-й стрелковой роты 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии.

Гвардии красноармеец Красильников Г. И. особо отличился при форсировании реки Днепр севернее Киева, в боях при захвате и удержании плацдарма в районе сел Глебовка и Ясногородка (Вышгородский район Киевской области) на правом берегу Днепра осенью 1943 года. В представлении к награждению командир 212-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковник Борисов М. С. написал:
23 сентября 1943 года в составе взвода гвардии младшего лейтенанта Яржина форсировал реку Днепр и первый ворвался на пароход «Николаев», где вместе со взводом взяли в плен пароход «Николаев», баржу с военно-инженерным имуществом, станковый пулемет, миномет и 2 человек из команды парохода в плен. Участвуя в боях за деревню Ясногородка, действовал смело, решительно и отважно, не щадя своей жизни.

Активно участвуя в боях за расширение плацдарма на правом берегу Днепра, Красильников в этот же день погиб в бою за Ясногородку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом мужество и геройство гвардии красноармейцу Красильникову Геннадию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза .

Красильников Г. И. похоронен в селе Ясногородка (Вышгородский район Киевской области) в братской могиле воинов 75-й гвардейской стрелковой дивизии, павших при форсировании Днепра.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (17 октября 1943 года).
 Орден Ленина.

Память 

 На въезде в село Ясногородка Вышгородского района Киевской области на братской могиле, где похоронен Герой, установлен памятник.
 На родине Красильникова Г. И. в городе Кемерово его именем названа улица и установлен бюст Героя.
 41-й средней школе города Кемерово и цеху НПО «Карболит» присвоено его имя.
 На здании школы, где учился Красильников Г. И., установлена мемориальная доска.
 Приказом МО СССР № 144 от 08.05.1965 г. Красильников Г. И. навечно зачислен в списки гвардейской части.

Примечания

Литература 
 
 
 [www.litmir.co/bd/?b=265262 Капитонов Е.Г. Падение "Цитадели". — Кингисеп: Кингисепская типография, 1996.— 116 с. с илл. — 500 экз.]
 [www.litmir.co/bd/?b=265337 Григорьев И. Священная земля Ясногородки. - В кн: Земля героев. — Кемерово: Кемеровское книжное изд., 1978. — 288 с. с илл. — 10000 экз. - С.38 - 48.]
 Список литературы.

Ссылки 
 
 Кузбассовцы — герои ВОВ.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Вышгородском районе